Lužnice ist der Name

 Lužnice, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Lužnice (Pohorská Ves), Ortsteil von Pohorská Ves, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Lužnice, Ortschaft in der Stadt Kragujevac, Serbien
 Lužnice/Lainsitz, rechter Zufluss der Moldau  in Tschechien und Österreich
 Lužnice, rechter Zufluss des Mastník (Moldau) in Tschechien
 Lužnice, rechter Zufluss der Berounka in Tschechien